Die Irish League 1917/18 war die dritte Austragung der höchsten gesamtirischen Fußballliga während des Ersten Weltkriegs; auch Belfast & District League genannt.

Die Meisterschaften von 1915 bis 1918 zählen – anders als im Landespokalwettbewerb – nicht als offizielle Wettbewerbe, und die jeweiligen Sieger haben auch demzufolge keinen offiziellen Titel gewonnen. Gespielt wurde vom 8. September bis 17. November 1917. Gewinner wurde Linfield FC.

Modus 
Die sechs Mannschaften spielten an insgesamt zehn Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
  Saison 1917/18

1917/18
Fußballsaison 1917/18